Нено Колев Неновски (16 марта 1934, Велико-Тырново — 14 мая 2004, София) — болгарский юрист, профессор философии и теории права, член-корреспондент Болгарской академии наук, член Конституционного суда Болгарии. Отец болгарского экономиста профессора Николая Неновского.

Биография 
В 1959 году окончил юридический факультет Софийского Государственного Университета «Св. Климент Охридски». Был прокурором в городах Велико-Тырново и Горна-Оряховица с 1959 г. по 1962 г. Затем учился в университетах Нанси и Страсбурга.

В 1966—1970 — аспирант Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1962—1975 — преподаватель, старший преподаватель юридического факультета Софийского государственного университета.

С 1990 года — профессор Института государства и права Болгарской Академии наук.

В 1989—1991 — заместитель директора Института государства и права Болгарской Академии наук.

В 1991—1994 — член Конституционного Суда Болгарии.

В 1995—1997 — заместитель Председателя Совета по вопросам законодательства в 37-м Национальном собрании.

В 2001—2002 — заместитель председателя Консультативного совета по вопросам законодательства 39-го Национального собрания.

Преподавательская деятельность 
Нено Неновски занимался преподавательской деятельностью с 1965 года.
На юридическом факультете Софийского Университета преподавал:
 История политических и правовых учений (1965—1987)
 Теория государства и права (1984—1990)
 Права человека (1994—2000).
В Новом болгарском университете http:
 Общая теория права (1996—2002)
 Конституционное правосудие (1996—2002).
На факультете журналистики Софийского университета:
 Основы государства и права

Научная деятельность 
Автор более 150 научных публикаций, включая монографии, учебники по конституционному праву, в том числе по теории государства и права, конституционному правосудию, историй правовых учений
В 1990—1995 — Член редколлегии журнала «Правовая мысль»
В 1995—1999 — главный редактор журнала «Правовая мысль».
В 1999—2002 — Главный редактор журнала «Юридический мир»
Автор известной книги Единство и взаимодействие государства и права. Пер. с болг. В. М. Сафронова. Под ред. и со вступит. ст. С. С. Алексеева. М., Прогресс, 1982, 151 с. (С предисл. автора к руск. изд., с. 15-20.)

Примечания

Ссылки 
 Единство и взаимодействие государства и права, изд. Прогресс
 Bulgarian Association for Philosophy of Law and Social Philosophy 
 Особое мнение судьи Нено Неновски, к.д. № 19 от 1992 г., КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1934 году
Умершие в 2004 году
Юристы Болгарии
Выпускники юридического факультета Софийского университета
Члены-корреспонденты Болгарской академии наук